Пентархия (от  – пет +  – власт – петвластие) може да се отнася за:

 Пентархия – название на всяко правителство, в което властта е разделена между пет души.
 Пентархия – система на върховенство на пет патриарха в управлението на християнската църква.
 Пентархия – международен съюз на Русия, Прусия, Австрия, Англия и Франция, сключен през 1818 година на Аахенския конгрес, но бързо разпаднал се няколко години по-късно.